Kollender ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kollender (* 1964), deutscher Schriftsteller
 Michael Kollender (1945–1966), deutsches Todesopfer an der Berliner Mauer